Инстербургский тролле́йбус — троллейбусная система города Инстербурга (ныне город Черняховск Калининградской области). Её открытие состоялось 27 ноября 1936 года. Инстербург входил в семь городов Германии, в которых было в первую очередь запущено троллейбусное движение. Оно было закрыто в январе 1945 года в связи с приближением боевых действий. После войны система не была восстановлена.

История 

26 ноября 1936 года было открыто несколько новых линий, начались поставки специально заказанных машин «Мерседес». Начало было положено линией длиной в 7,8 километра от северного предместья Шприндт (Sprind) до лежащего на противоположной окраине города посёлка Гейенгоф (Heyenhof) по Норденбургской улице (Nordenberger) до угла Визенвег (Wiesenweg). Она заменила автобусный маршрут. Контактная сеть, смонтированная компанией AEG, была однопутной с разъездами, поэтому на обоих конечных пунктах были устроены поворотные треугольники. Перед войной их заменили на петли, так как было начато движение троллейбусов с прицепами.

В центре города, на Старом Рынке, было устроено два пути и разворотная петля, на которой могли развернуться троллейбусы, идущие как из Шприндта, так и с Визенвега.

Небольшое троллейбусное депо на Кляйнбан-штрассе (ныне ЮЭС на ул. Железнодорожной) соединялось отдельной контактной линией с линией на Цигель-штрассе (ныне ул. Победы).

К 1940 году машины обслуживали уже семь маршрутов, из которых четыре были пригородными.

После войны троллейбусов в Черняховске не стало. По официальной версии, зимой 1945 года, перед отступлением, немцы сняли всю контактную линию, изготовленную из медного провода.

Маршруты 
 1) Шприндт () — Визенвег ().

 3) Старый рынок () — Цигель-штрассе ( (сейчас ул. Победы)) — Кляйнбан-штрассе ( (сейчас Железнодорожная ул.)) — Туннель-штрассе () — Военный аэродром ().

 4) Военный аэродром () — Туннель-штрассе () — Вокзал — Старый рынок () — Цигель-штрассе ( (сейчас ул. Победы)) — Кляйнбан-штрассе ( (сейчас Железнодорожная ул.)) — Туннель-штрассе () — Военный аэродром ().

Подвижной состав 
Подвижной состав представлял из себя 9 (доподлинно неизвестно) троллейбусов производства Mercedes-Benz.

Примечания

Ссылки 
 Инстербургский троллейбус. История Первого троллейбуса в Европе.
 Инстербургский троллейбус
 Фантом ролли-тролли сводил пассажиров троллейбусов с ума
 Инстербургский троллейбус: обсуждение на форуме
 Инстербургский троллейбус. Фотогалерея на СТТСе

Троллейбусные системы Германии
Транспорт Черняховска
Появились в 1936 году в Германии
Исчезли в 1945 году
Закрытые троллейбусные системы
Транспортные здания и сооружения, построенные в 1936 году